

Patronyme
 Albert Baratier, général de division français (1864 - 1917).
 Christophe Barratier, réalisateur français, né en 1963.
 Édouard Baratier, historien (1923-1972).
 Jacques Baratier, réalisateur français (1918-2009).
 Jean-Philippe Baratier, savant français (1701-1720).

Toponyme
 Baratier, commune française du département des Hautes-Alpes.

Homonymie de patronyme